Вильковский — фамилия; имеет женскую форму Вильковская.
 Вильковский, Павел Яковлевич (1870—1933) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пятигорский.
 Вильковский, Ян (1921—1997) — один из крупнейших польских художников кукольного театра, режиссёр и актёр.

См. также 
 Вильконский, Август (1805—1852) — польский писатель-сатирик.